Перси Монтаг Рис (; ) — английский хоккеист на траве, нападающий. Олимпийский чемпион 1908 года.

Биография 

Перси Рис родился 27 сентября 1883 года в районе Лондона Камберуэлл. Он был одним из восьми детей торговца тканями.

Учился в Далвичском колледже. Играл в хоккей на траве за «Барнс», сборные Лондона, Суррея и Юга. Дебютировал в сборной Англии в 1906 году, провёл 14 матчей.

В 1908 году вошёл в состав сборной Англии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал золотую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции правого нападающего, провёл 3 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Франции.

Вплоть до появления Томаса Дэшвуда в 1930-е годы считался сильнейшим в истории английского хоккея на позиции правого нападающего.

Участвовал в Первой мировой войне. Был капитаном батальона королевских стрелков. Награждён Военным крестом.

Работал бухгалтером по месту жительства, затем в Гааге. В 1931 году стал главным бухгалтером компании Unilever, работал на этой должности до ухода на пенсию в 1948 году.

Умер 12 июня 1970 года в британской деревне Уонерш.

Примечания 

Спортсмены по алфавиту
Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Хоккеисты на траве Англии
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве